Žrnovska Banja ili Žrnovska banja je zaselak na sjevernoj obali Korčule, primorski dio naselja Žrnovo. Nalazi se 2,8 km zapadno od grada Korčule. Kroz Žrnovsku Banju prolazi županijska cesta Ž6224. Nalazi se ovdje istoimena šljunčana plaža. Blizu Žrnovske Banje nalaze se uvale Orlandusa, Medvidnjak, Vrbovica, Rasohatica i Pavja Luka.

Izvori 

Korčula